Фадеев-Васильев, Григорий Прокофьевич (1888—1918) — российский революционер, профсоюзный деятель, большевик, участник борьбы за установление Советской власти в Ростове-на-Дону.

Биография 
Родился в Ильинской волости Дмитровского уезда Московской губернии в бедной крестьянской семье. В возрасте 12-13 лет родители отдали его в учение портному в Москву. С 19 лет — в революционном движении. В 1908 году за организацию забастовки в мастерской готового платья фирмы Чернышева был арестован, просидел в тюрьме три месяца, затем выслан в административном порядке из столицы.

В 1910 году возвращается в Москву, ведёт активную подпольную революционную работу, способствует организации профсоюза швейников. За революционную работу проводит ещё один год в тюрьме, после чего высылается в Харьков. С конца 1911 и в 1912 г. председателя Союза швейных работников Харькова. В декабре 1912 г. опасаясь новых репрессий выезжает в Ростов-на-Дону, где также занимается организацией профсоюзной работы.

В феврале 1913 г. вступает в партию большевиков. Как партийный и профсоюзный активист принял активное участие в революционных событиях 1917 г.
Во время корниловского мятежа активно работает по организации Красной гвардии и вооружает рабочих. Был избран в состав Президиума Ростовского Совета рабочих депутатов.

После прихода к власти Каледина, Фадеев остаётся в Ростове на нелегальном положении, меняет свою фамилию на Васильев, поступает на службу в милицию. Продолжает подпольную партийную и профсоюзную работу. В декабре участвует в состоявшемся в Воронеже съезде Советов Донской области.

Участвовал в агитации среди Донских казаков, направленной на разложение военных частей белых, чем способствовал скорейшему продвижению красных войск к Ростову.

Обстоятельства смерти 
Вечером с 6 на 7 февраля 1918 г. участвовал в заседании правления профсоюза, возвращаясь с которого около 2 часов ночи был арестован пьяными офицерами, которые повели его в управление милиции на Скобелевскую улицу.

Там его пытали с целью выяснить местонахождение подпольного комитета большевиков, требовали, чтобы выдать активных большевиков. Не добившись желаемого, белые решили расправиться с Фадеевым. Утром он был найден с пробитой головой и несколькими огнестрельными и штыковыми ранами на теле. Уголовное дело по факту его убийства не было заведено.

Источники 
 Памятник Борцам Пролетарской Диктатуры, изд. 3, Издание Истпарта, 1925. стр. 594.
 Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1977. — стр. 629

Большевики
Погибшие в Гражданскую войну в России